Iweala ist der Familienname folgender Personen:

 Ngozi Okonjo-Iweala (* 1954), nigerianische Finanzexpertin und Politikerin
 Uzodinma Iweala (* 1982), amerikanischer Schriftsteller